Campo Santo is het Italiaans of Spaans voor Heilige Grond (Latijn: Campus Sanctus) kan verwijzen naar:

 campo santo of camposanto, een soort begraafplaats, bijvoorbeeld:
 Campo Santo (Gent) een begraafplaats in Gent.
 Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi, begraafplaats in Rome.